Стратос Перпероглу (; 7 августа 1984, Драма, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, играет на позиции лёгкого форварда. Прозвище — производное от фамилии — «Перпе».

Карьера

Клубная 
Баскетбольную карьеру игрок начинал в молодёжных командах «Кавалас» и «Ивискос». Профессиональная карьера Стратоса Перпероглу началась в 2002 году, когда он начал выступать за греческий «Илисиакос». В 2004 году перешёл в «Паниониос». В 2007 году стал игроком «Панатинаикоса».

С «Панатинаикосом» четырежды становился чемпионом Греции (2008, 2009, 2010, 2011), а также трижды выигрывал Кубок Греции (2008, 2009, 2011). Дважды выигрывал Евролигу (2009, 2011), а в 2009 году являлся обладателем всех трёх титулов одновременно.

В 2012 году подписал двухлетний контракт с «Олимпиакосом».

18 июня 2014 года заключил двухлетний контракт с турецким клубом «Анадолу Эфес».

Международная 
В составе молодёжной сборной Греции Перпероглу выигрывал бронзу на молодёжном чемпионате Европы 2002 года, а также завоевывал в её составе бронзу на молодёжном чемпионате мира 2003. В 2004 году выступал на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет. В настоящее время - игрок первой сборной Греции. В составе национальной команды завоевал бронзу на Евробаскете 2009. Также выступал на мировом первенстве 2010 года в Турции.

Личная жизнь 
Женат на бывшей баскетболистке женской НБА Эрин Перпероглу (в девичестве Бюшер).

Достижения

Клубные 

 Обладатель Кубка Греции (3): 2008, 2009, 2012
 Чемпион Греции (4) : 2008, 2009, 2010, 2011
 Чемпион Евролиги (3) : 2009, 2011, 2013
 Обладатель «Тройной короны» (Кубок Греции, Чемпион Греции, Чемпион Евролиги) : (2009)
 Обладатель Межконтинентального кубка : 2013
Обладатель Кубка Турции 2015
Обладатель Суперкубка Испании 2015

Сборная Греции 
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 2002 (до 18 лет)
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата мира 2003 (до 19 лет)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009

Индивидуальные 
 Первая пятёрка чемпионата Греции : 2007
 Участник матча всех звёзд чемпионата Греции (6) : 2007–2011, 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Стратоса Перпероглу
 Профиль на сайте чемпионата мира ФИБА
 Профиль на сайте чемпионата Греции

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки сборной Греции по баскетболу